«Магази́нчик у́жасов»:
 Магазинчик ужасов (фильм, 1960) («Little Shop Of Horrors») — фильм Роджера Кормана.
  — американский мюзикл Алана Менкена и Ховарда Эшмана основан на фильме 1960 года.
 Магазинчик ужасов (фильм, 1986) — музыкальный фильм Фрэнка Оза.
 Магазинчик ужасов (манга) —  манга Акино Мацури и одноимённый аниме-сериал.